

Toponymes 

 Fama, une commune rurale située dans le département de Koloko au Burkina Faso.
 Fama, une commune rurale située dans le département de Sindo au Burkina Faso.
 Fama, commune du Mali, dans la région de Sikasso.
 Fama, municipalité de l'État du Minas Gerais.
 (408) Fama, astéroïde.

Mythologie 
 Fama, divinité romaine.

Droit 
 Fama (droit),  renommée de l'individu au sein d'un groupe, élément important dans l'exercice de la justice médiévale.

Personnalités 

 Eugène Fama, économiste américain auteur avec Kenneth French (prix Nobel) de la théorie d'efficience des marchés financiers reposant sur la constatation statistique de la marche aléatoire des cours de bourse.

Entreprises, groupes, produits 
 Agence Fama, agence photographique, fondée en 1938 par Lucien Faillet avec l'accord de L'Illustration, placée sous séquestre en 1944, transférée à l'État en novembre 1946 et dévolue à la SNEP Société nationale des entreprises de presse (organe de gestion des entreprises de presse sous séquestre)
 Fama, entreprise française spécialisée dans les équipements de combustions industriels pour combustibles solides.
 Fama, ancienne collection des éditions de La Mode nationale.
 FAMA (groupe), duo de rap de Hong Kong.

Autres 

 Forces armées maliennes (FAMa)